skocznia (lekkoatletyka)
 skocznia narciarska
 mamucia skocznia narciarska
 Skocznia – osiedle w Warszawie